Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2005 – 69. edycja mistrzostw świata organizowane przez IIHF, która odbyła się po raz szósty w Austrii. Turniej Elity odbył się w dniach 30 kwietnia-15 maja, a miastami goszczącymi najlepsze drużyny świata były Wiedeń i Innsbruck.

Czas i miejsce rozgrywania pozostałych turniejów:
 Dywizja I Grupa A: 17–23 kwietnia, Debreczyn (Węgry)
 Dywizja I Grupa B: 17–23 kwietnia, Eindhoven (Holandia)
 Dywizja II Grupa A: 4–16 kwietnia, Zagrzeb (Chorwacja)
 Dywizja II Grupa B: 4–16 kwietnia, Belgrad (Serbia)
 Dywizja III: 7–13 marca, Meksyk (Meksyk)

Elita 
Po raz siódmy w historii Mistrzostwa Świata Elity odbyły się w Austrii. Najlepsi hokeiści po raz szósty występowali na wiedeńskich lodowiskach, natomiast po raz drugi w Innsbrucku.

Hale na których odbywał się turniej:
 Wiener Stadthalle (o pojemności 12 122 miejsc)
 Olympiahalle w Innsbrucku (o pojemności 8 000 miejsc)

Pierwsza faza

Grupa A 
30 kwietnia 2005

2 maja 2005

4 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa B 
30 kwietnia 2005

1 maja 2005

3 maja 2005

5 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa C 
30 kwietnia 2005

1 maja 2005

2 maja 2005

4 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa D 
1 maja 2005

3 maja 2005

5 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Druga faza

Grupa E 
6 maja 2005

7 maja 2005

8 maja 2005

9 maja 2005

10 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa F 
6 maja 2005

7 maja 2005

8 maja 2005

9 maja 2005

10 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Walka o utrzymanie 
6 maja 2005

8 maja 2005

9 maja 2005

10 maja 2005

11 maja 2005

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 
12 maja 2005

Półfinały 
14 maja 2005

Mecz o 3. miejsce 
15 maja 2005

Finał 
15 maja 2005

Statystyki 
 Klasyfikacja strzelców:
  Rick Nash – 9 goli
  Joe Thornton – 6 goli
  Aleksandr Owieczkin – 5 goli
  Žigmund Pálffy – 5 goli
  Mark Parrish – 5 goli
 Klasyfikacja asystentów:
  Joe Thornton – 10 asyst
  Simon Gagné – 7 asyst
  Jaromír Jágr – 7 asyst
  Mattias Norström – 7 asyst
  Jozef Stümpel – 7 asyst
 Klasyfikacja kanadyjska:
  Joe Thornton – 16 punktów
  Rick Nash – 15 punktów
  Simon Gagné – 10 punktów
  Žigmund Pálffy – 9 punktów
  Daniel Sedin – 9 punktów
 Klasyfikacja +/−:  Pawieł Daciuk,  Andriej Markow,  Marek Židlický – +8
 Klasyfikacja skuteczności interwencji bramkarzy:  Andriej Miezin – 97,14%
 Klasyfikacja średniej goli straconych na mecz bramkarzy:  Andriej Miezin – 1,01

Nagrody 
Dyrektoriat turnieju wybrał trójkę najlepszych zawodników, po jednej na każdej pozycji:
 Bramkarz:  Tomáš Vokoun
 Obrońca:  Wade Redden
 Napastnik:  Aleksiej Kowalow
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP):  Joe Thornton

Skład gwiazd wybrany przez dziennikarzy:
 Bramkarz:  Tomáš Vokoun
 Obrońcy:  Marek Židlický,  Niklas Kronwall
 Napastnicy:  Rick Nash,  Joe Thornton,  Jaromír Jágr

Pierwsza Dywizja 
Mistrzostwa Świata Dywizji I, grupy A rozgrywane były w węgierskim Debreczynie, a grupy B w holenderskim mieście Eindhoven. Oba turnieje odbyły się w dniach 17–23 kwietnia.

Grupa A

Mecze 
17 kwietnia 2005

18 kwietnia 2005

20 kwietnia 2005

22 kwietnia 2005

23 kwietnia 2005

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Statystyki 
 Klasyfikacja strzelców:  Morten Ask – 6 goli
 Klasyfikacja asystentów:  Morten Ask – 6 asyst
 Klasyfikacja kanadyjska:  Morten Ask – 12 punktów
 Klasyfikacja +/−:  Anders Bastiansen – +12
 Klasyfikacja skuteczności interwencji bramkarzy:  Rafał Radziszewski – 95,61%
 Klasyfikacja średniej goli straconych na mecz bramkarzy:  Rafał Radziszewski – 1,26

Grupa B

Mecze 
17 kwietnia 2005

18 kwietnia 2005

20 kwietnia 2005

22 kwietnia 2005

23 kwietnia 2005

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Druga Dywizja 
Mistrzostwa Świata Dywizji II, grupy A rozgrywane były w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu w dniach 10–16 kwietnia, a grupy B rozgrywane były w stolicy Serbii i Czarnogóry – Belgradzie w dniach 4–10 kwietnia.

Grupa A

Mecze 
10 kwietnia 2005

11 kwietnia 2005

13 kwietnia 2005

14 kwietnia 2005

16 kwietnia 2005

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa B

Mecze 
4 kwietnia 2005

5 kwietnia 2005

7 kwietnia 2005

8 kwietnia 2005

10 kwietnia 2005

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Trzecia Dywizja 
Mistrzostwa Świata Dywizji III rozgrywane były w stolicy Meksyku – Meksyku w dniach 7–12 marca.

Mecze 
7 marca 2005

8 marca 2005

9 marca 2005

10 marca 2005

11 marca 2005

12 marca 2005

Tabela 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2006 na stronie IIHF

2005 w hokeju na lodzie
2005
Sport w Debreczynie
Sport w Eindhoven
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Zawody sportowe w Belgradzie
Sport w Meksyku (miasto)
2005 na Węgrzech
2005 w Holandii
2005 w Chorwacji
2005 w Serbii
2005 w Meksyku
Hokej na lodzie na Węgrzech
Hokej na lodzie w Holandii
Hokej na lodzie w Chorwacji
Hokej na lodzie w Serbii
Hokej na lodzie w Meksyku